Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2008 года проводился в городе  (Финляндия) c 8 по 16 марта. Турнир проводился в 1-й раз.

В турнире приняло участие 24 национальных сборных смешанных команды (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Финляндии. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A — «синяя», B — «красная», C — «зелёная») по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места выходят в полуфиналы плей-офф напрямую. Занявшие 2-е места выходят в отборочный раунд плей-офф, где сначала встречаются две худшие из трёх команд, а затем с победителем встречается лучшая из трёх команд; победитель присоединяется к участникам полуфиналов медального раунда. Эти четыре команды играют по олимпийской системе в полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A (синяя) 

  Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
  Проходят в отборочный этап плей-офф, победитель которого проходит в медальный раунд.
 «W», «L» — победа и поражение в матче с неизвестным счётом

Группа B (красная) 

  Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в отборочный этап плей-офф, победитель которого проходит в медальный раунд.
 «W», «L» — победа и поражение в матче с неизвестным счётом

Тай-брейк 
  4 : 7

Группа C (зелёная) 

  Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
  Проходят в отборочный этап плей-офф, победитель которого проходит в медальный раунд.

Плей-офф

Отборочный раунд 
(победитель проходит в медальный раунд)

Медальный раунд

Итоговая классификация

Примечания 

2008
Международные соревнования по кёрлингу в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2008 году
2008 год в кёрлинге
Март 2008 года
Чемпионаты мира в Финляндии